Титул Людо́вик (Лю́двиг) VIII носили некоторые европейские правители:

 Людовик VIII Лев, король в 1223—1226 годах (династия Капетингов)
 Людвиг VIII, герцог Баварии-Ингольштадта в 1443—1445 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VIII, ландграф Гессен-Дармштадта в 1739-1768 годах